Michele ou Michèle  peut désigner:

 Michele, prénom italien masculin, également féminin dans d'autres langues
 Michèle, chanson de Gérard Lenorman 
 Alessandro Michele, styliste italien
 Lea Michele, actrice et chanteuse américaine
 Michael Michele,  actrice américaine.
 Michele, nom de scène de Gianfranco Michele Maisano, chanteur italien (1944 - ...).

Voir aussi

 Michel
 Michelle
 San Michele